Domonkos István (1862–1923) római katolikus pap, író, költő, nyelvész
 Domonkos István (1940–) József Attila-díjas költő, író